Зенович — славянская фамилия, происходящая от имени Зиновий (Зенон)

 Зеновичи — литовский дворянский род, фамилия часто употребляется с гербовой приставкой «Деспот»
 Зенович — одно из названий польского дворянского герба «Деспот»

Носители фамилии 
 Зенович (Деспот-Зенович), Александр Иванович (1829—1897) — тобольский губернатор в 1863—1867 годах, сотрудник министерства внутренних дел Российской империи.
 Зенович, Андрей Витальевич (род. 1962) — советский и российский волейбольный судья.
 Зенович, Георгий (около 1782—1853) — польский легионер в армии Наполеона.
 Зенович, Кшиштоф (?—1717) — писарь великий княжества Литовского в 1703—1709 гг., воевода минский с 1709 года.
 Зенович, Криштоф Юрьевич (около 1540—1614) — кастелян в 1585—1588 годах и воевода брестский с 1588 года.
 Зенович, Николай Богуслав (? —1621) — кастелян полоцкий с 1618 года.
 Зенович, Станислав (около 1610—1672) — подкоморий вилькомирский в 1653 году, кастелян новогрудский с 1671 года.
 Зенович (Деспот-Зенович), Станислав Иванович (1835—1900) — городской голова Баку в 1878—1894 годах.
 Зенович, Степан Фёдорович (1779—1856) — профессор химии.
 
 Зенович, Ян Янович (около 1550—1614) — подстолий ВКЛ в 1576—1594, кастелян витебский в 1594—1600 годах и смоленский с 1600 года.